Die BetVictor Welsh Open 2014 waren ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2013/14. Es wurde vom 19. Februar bis 2. März 2014 im Newport Centre in Newport in Wales ausgetragen. Titelverteidiger war der Schotte Stephen Maguire, der allerdings im Achtelfinale mit 3:4 gegen Joel Walker verlor.

Das Turnier gewann Ronnie O’Sullivan. Im Finale besiegte er Ding Junhui mit 9:3 Frames, wobei er im letzten Frame ein Maximum Break spielte, dessen letzte rote und die allerletzte schwarze Kugel er mit links lochte.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Endrunde

Weblinks 
  auf worldsnooker.com (PDF)
 Alle Ergebnisse auf snooker.org

Einzelnachweise 

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre